Vacciniina sibirica är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1892. Vacciniina sibirica ingår i släktet Vacciniina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
sibirica